

Nom de famille 

 Albert Chemin (1903-1986), médecin militaire pionnier de la médecine aéronautique ;
 Ariane Chemin (née en 1962), journaliste et écrivaine française ;
 Camille Chemin (1877-1915), soldat fusillé à tort pendant la Première Guerre mondiale ;
 Camille Chemin (1878-1959), pseudonyme Camille Cé, écrivain français ;
 Christophe Chemin (né en 1977), un écrivain et illustrateur français ;
 Henri Chemin (né en 1933), un pilote automobile français ;
 Jean-Yves Chemin (né en 1959 à Rouen), un mathématicien français ;
 Marc Chemin, dit Fargès (1740-1785), acteur ;
 Marion Chemin (née en 1977), une auteure française ;
 Pierre Chemin (né en 1952), un réalisateur et auteur-compositeur-interprète belge.

Toponyme

France 
 Chemin, dans le Jura ;
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, en Franche-Comté ;

Suisse 
 Mont Chemin, montagne située dans le canton du Valais.

Sens commun 
Chemin peut désigner :
 chemin, au sens de route, sentier, voie ;
 chemins médiévaux ;
  ;
 chemin HQE, de haute qualité environnementale ;
 chemin gravelais ;
 chemin Craig ;
 chemin de fer ;
 chemin des Dames ;
 chemin de Damas ;
 montée du Chemin Neuf, une rue de Lyon.

Le terme a des significations plus spécialisées en :
 électricité, le chemin de câbles ;
 informatique, chemin d'accès ;
 théorie des graphes, chemin ;
 mathématiques, chemin ;
 optique, chemin optique.

Titres 

 À moitié chemin, un vaudeville en un acte d'Eugène Labiche ;
 Par 4 chemins, une émission de radio de Radio-Canada animée par Jacques Languirand.

Autres 
 Chemin de Traverse, dans la série Harry Potter
 Chemin néocatéchuménal, un mouvement religieux
 Communauté du Chemin Neuf, autre mouvement religieux
 Chemin spirituel
 Chemins de Compostelle

Patronyme français